Казаков — російське прізвище, жіноча форма Казакова. Відомі носії:
 Казаков Андрій Ігорович — російський актор театру і кіно, театральний режисер.
 Казаков Андрій Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Казаков Валентин Васильович (нар. 1955) — український політик, Сєвєродонецький міський голова.
 Казаков Валерій Миколайович — Герой України.
 Казаков Василь Іванович (1898—1968) — Герой Радянського Союзу, маршал артилерії.
 Казаков Василь Іванович (1923—1944) — Герой Радянського Союзу, старший сержант
 Казаков Георгій Миколайович — домрист.
 Казаков Костянтин Петрович (1902—1989) — радянський воєначальник, маршал артилерії.
 Казаков Леонід Петрович (1912—1983) — радняський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Казаков Матвій Федорович — архітектор.
 Казаков Михайло Сергійович — колишній російський актор театру і кіно. Бізнесмен.
 Казаков Сергій Олексійович — астроном.
 Казаков Юрій Іванович — баяніст, народний артист СРСР (1985).
 Казаков Юрій Павлович (1927—1982) — російський радянський письменник, драматург і сценарист.
 Казаков Юрій Петрович (нар. 1946) — український діяч, голова Одеської обласної ради (1998—2000 рр.).

 Весела Казакова (нар. 1977) — болгарська акторка.
 Казакова Марія Євгеніївна ( 2001) — грузинська фігуристка російського походження, що виступає у танцях на льоду з Георгієм Ревією.
 Казакова Олена Олексіївна (1909—1988) — радянська альпіністка, перша жінка СРСР, яка отримала звання «Заслужений майстер спорту з альпінізму» (1946).
 Казакова Римма Федорівна (1932, Севастополь — 2008) — радянська і російська поетеса та перекладачка.

Див. також 
 Козаков

Російські прізвища